Movimento Democratico del Popolo – partito politico di Grenada
 Movimento Democratico del Popolo – partito politico di Montserrat
 Movimento Democratico del Popolo – partito politico della Papua Nuova Guinea
 Movimento Democratico del Popolo – partito politico di Turks e Caicos